Rainieria är ett släkte av tvåvingar. Rainieria ingår i familjen skridflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skridflugor
Rainieria